Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmena A a Á.

Reference

A